En Pologne, dans la voïvodie de Petite-Pologne

 Spytkowice, gmina rurale du powiat de Nowy Targ, 
 Spytkowice, commune dans le powiat de Nowy Targ, siège de la gmina précédente.

 Spytkowice, gmina rurale du powiat de Wadowice,
 Spytkowice, commune dans le powiat de Wadowice, siège de la gmina précédente.